Llista dels 332 municipis (communes) del departament francès d'Arieja, ordenats per ordre alfabètic, amb el codi INSEE i el codi postal

 
Arieja